Futbolnij klub Haradzeja ( ;  ; normalt bare kendt som Haradzeja) var en hviderussisk fodboldklub fra Haradzeja.

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Haradzej stadion. Klubben blev grundlagt i 2004.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 2004